Верховцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Верховцы — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Украина 
 Верховцы — село в Кировоградском районе Кировоградской области.
 Верховцы — село в Самборском районе Львовской области.
 Верховцы — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Верховцы — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.